Лисиенко — фамилия. Известные носители:

 Лисиенко, Арсений Павлович (1890—1973) — советский политический деятель, журналист.
 Лисиенко, Владимир Георгиевич (род. 1933) — советский и российский инженер-металлург.